John Graham, I visconte Dundee (1648-1689) –  militare, politico e nobile scozzese
John Graham (1935-2017) – rugbista neozelandese
John Graham (1956) – maratoneta britannico
John Graham (XX sec.) – musicista britannico
John Graham (1965) – ostacolista canadese
John Graham - produttore cinematografico statunitense